19-й стрелковый полк — вооружённое формирование русской императорской армии, образованное 13 августа 1864 года. Полковой праздник отмечался 7 января.

История 
1-й резервный стрелковый батальон был сформирован 13 августа 1864 года. 8 сентября 1870 года переименован в 19-й стрелковый батальон. 31 декабря 1888 года после проведения реформирования в полк, состоявший из двух батальонов, получил название 19-го стрелкового полка. 14 января 1891 года полку пожаловано простое знамя, не содержащее надписи (единственное знамя полка за всё время его существования). Участвовал в русско-японской войне. С августа 1914 года участвовал в боях в Восточной Пруссии и при отходе из нее. В январе 1915 года переброшен со всей 5-й стрелковой бригадой под Варшаву. Летом и осенью 1915 года отступал с боями из Польши через Литву к городу Двинск. В 1918 году полк расформирован.

Знаки отличия полка по состоянию на 1910 год 
 простое знамя без надписи, пожалованное 14 января 1891 года.

Командиры полка 
 1890 — полковник флигель-адъютант Попов, Владимир Александрович
 27.02.1890 — 14.09.1892 — полковник Мельницкий, Михаил Дмитриевич 
 01.07.1903 — ? — полковник Криницкий Николай Иванович
 12.09.1905 — 24.11.1907 — полковник Юркевич, Михаил Николаевич
 24.11.1907 — 28.03.1913 — полковник Корольков, Георгий Карпович
 26.04.1913 — 22.10.1915 — полковник Иванов, Владимир Степанович
 22.10.1915 — ? — полковник Ардазиани, Давид Лаврентьевич

Известные люди, служившие в полку 

 Ананио, Михаил Фёдорович

Примечания

Ссылки 
 http://antologifo.narod.ru/pages/list2/histore/ist19StP.htm Историческая справка по 19-му стрелковому полку
 http://www.grwar.ru/regiments/regiments.html?id=593 Русская армия в Первой мировой войне. Русская армия в Великой войне: Картотека формирований. 19-й стрелковый полк.

Стрелковые полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1864 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году